Рекало — фамилия.

 Рекало, Михаил Петрович (1938—2004) — советский и украинский физик, доктор физико-математических наук.
 Рекало, Пётр Самойлович (1915—1991) — комбайнер, Герой Социалистического Труда.